Франко Аббьяти (; , Верделло — , Бергамо) — итальянский  и .

Окончил Туринскую консерваторию (1929) как , изучал также музыковедение под руководством Гаэтано Чезари. Работал в газете «Secolo sera», а в 1934 г. сменил своего учителя в качестве музыкального критика газеты «Corriere della Sera» и оставался на этом посту до 1973 года. Кроме того, в 1949—1963 гг. Аббьяти издавал ежемесячный журнал «Ла Скала». Здесь его интересы были обращены, прежде всего, к пересмотру итальянской музыкально-драматической традиции. Как музыковед Аббьяти известен, прежде всего, четырёхтомным трудом о Джузеппе Верди (1959), в котором впервые введён в научный оборот ряд ранее не публиковавшихся материалов. Ему также принадлежит фундаментальная «История музыки» (; 1939—1946, в 5 томах; переработанное издание 1967—1968, сокращённые издания 1955, 1971), «Путеводитель по опере Бриттена „Питер Граймс“» (; 1947), «Biografia di Schoenberg» («Биография Шенберга») и ряд других работ.

Итальянская ассоциация музыкальной критики учредила в честь Аббьяти ежегодную Премию Франко Аббьяти. По традиции церемония награждения лауреатов проходит в оперном театре Бергамо либо в других исторических зданиях города.

Примечания